Полтавское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Краснодарский край 
 Полтавское сельское поселение — входит в Красноармейский район

Крым 
 Полтавское сельское поселение — входит в Красногвардейский район

Челябинская область
 Полтавское сельское поселение — входит в Карталинский район